Logia steht für:

 Sprüche in antiken Texten, insbesondere Aussprüche Jesu, siehe Logion
 eine Art der Teufelsfrüchte in der Manga-Serie One Piece, siehe One Piece#Teufelsfrüchte

Das Suffix -logia steht u. a. in griechischen und lateinischen Wörtern für
 „Lehre“ oder „Rede“, siehe -logie

Siehe auch:
 Loggia (Begriffsklärung)